Игорь Владимирович Иванов () — советский, российский и австрийский хоккеист.

Карьера 
Воспитанник московского ЦСКА. За два года провёл в составе армейцев 30 игр. В составе молодёжной сборной СССР стал чемпионом мира (1989) и вице-чемпионом мира (1990). В составе же клуба, занимавшего первое (1989) и второе (1990) место, наград не получал, так как провёл менее половины игр.

В течение пяти сезонов Игорь выступал в составе «Крыльев Советов», где он провёл более 200 игр в чемпионате СССР и России.

На Олимпиаде-1994 провёл все восемь игр сборной России. Российская сборная заняла лишь четвёртое место.

В 1995 году Игорь Иванов выехал в Австрию. Первые два сезона он провёл в клубе высшего дивизиона — «Клагенфурте», в составе которого дважды стал вице-чемпионом Австрии.

В 1998 году он играл в одном из клубов низшей лиги первенства Германии. В 1999 году он возвращается в Австрию. В составе «Клагенфурта» становится чемпионом (2004), серебряным (2005) и бронзовым (2002) призёром чемпионата.

В составе «» становится чемпионом 2-й лиги Австрии (2010).

Позже перешёл в «».

За время игровой карьеры сыграл в высшем дивизионе более 350 игр, в первом и более низких дивизионах — более 220 игр.

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты Австрии
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Мартиньи»
Игроки ХК «Капфенберг»
Игроки ХК «Дорнбирн»
Игроки ХК «Фельдкирх»